Altdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Altdorfer (~1480–1538), deutscher Maler, Kupferstecher und Baumeister
 Erhard Altdorfer (nach 1480–nach 1561), Maler, Zeichner und Baumeister in Schwerin
 Georg Altdorfer (1437–1495), Bischof von Chiemsee
 Johann Jacob Altdorfer (1741–1804), deutscher evangelischer Theologe und Prediger

Altdorfer steht für:

 (8121) Altdorfer, ein nach Albrecht Altdorfer benannter Asteroid

Siehe auch:
 Altdorf